Mandingas — povo africano
Língua mandinga — do grupo nígero-congolês
Império de Uassulu — também conhecido como Império Mandinga ou Mandinka
Mandinga (feitiço)
Mandinga (capoeira)
Mandinga (banda) — grupo musical romeno
Mandinga (álbum) — álbum musical do guitarrista brasileiro de blues André Christovam